Новотатышлинский сельсовет — муниципальное образование в Татышлинском районе Башкортостана.

Административный центр — село Новые Татышлы.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Гарипов, Менсадык Гарипович (16 февраля 1946 — 12 октября 1998) — удмуртский российский художник, график, иллюстратор, Заслуженный художник РСФСР (1991), Народный художник Удмуртской Республики (1996).

Примечания 

Муниципальные образования Татышлинского района
Сельские поселения Башкортостана